Bruno João Nandinga Borges Fernandes (n.1978), calciatore guineese.
Bruno Fernandes de Souza (n.1984), calciatore brasiliano.
Bruno Fernandes (n.1994), calciatore portoghese.
Bruno Afonso David Fernandes, cestista angolano